CXP steht für:

 Flughafen Tunggul Wulung (IATA-Code), indonesischer Flughafen auf der Insel Java

Abkürzung